Бузешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Красна.
 Бузешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Корбу.
 Бузешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Феркаша.